Василий Мичурин:
 Мичурин, Василий Константинович (1918—1989) — руководитель оркестра народных инструментов Ярославского пединститута.
 Мичурин, Василий Сергеевич (1916—2021) — участник Советско-финской и Великой Отечественной войн; Герой Советского Союза.